Върховният адмирал Траун е главният „злодей“ (ако може да се нарече такъв) в трилогията на Тимъти Зан, започната през 1991 година, чието действие се развива във вселената на „Междузвездни войни“ 5 години след битката при Ендор.
Върховният адмирал Траун, чието пълно име е Мит'рау'нуруодо, е ненедминат стратег, оприличаващ битката на изкуство. Той може да вдъхновява, да анализира мотиви и да определи изхода от всяка ситуация преди опонентите му дори да са започнали да правят някакъв ход. Най-силното оръжие на Траун е неговият ум. Това е забелязано отадвана, още от неговите хора, чисите, които го заточват заради идеите му, които са смятани за опасни. Самите чиси са дисциплинирана раса, достатъчно напреданала, за да построи сравнително голяма флота и да създаде империя от около двадесетина свята извън Външния пръстен. Над методите на Траун се спори ожесточено заради тяхната дързост, а действията му в чиската флота предизвикват ужаса на неговите сънародници.
Останалата част от галактиката за първи път се среща с чисите, когато ударна група, изпратена от върховния канцлер Палпатин се натъква на флотата на Траун. Младият синьокож командир успява да разбие напълно натрапниците, въпреки огромния им превез в численост и въоръжение.
Командирът на ударната група Кинман Дориана моли Траун за среща. По време на тази среща той се обръща към безпристрастното чувстсо за логика и ред на Траун и му описва задачата си – да разруши определен кораб, имащ на борда си няколко майстори джедаи, като подчератава опасността, която те представляват за чисите. Траун изпълнява мисията, в която Дориана се е провалил, унищожава корба и освобождава Дориана, който бързо се връща при Палпатин, за да му докладва за младия чиски командир.
При завръщането си на Числа, столицата на Чиското господство, Траун е строго порицан за жестокостите си. Въпреки обясненията му, че това е било направено, за да бъдат защитени Числа и чисите, управляващите семейства не успяват да схванат подобни радикални идеи. Траун е поставен под наблюдение и не след дълго изпратен в заточение заради действията си.
Загубата на чисите се превръща в печалба за Палпатин. Имперският капитан Вос Парк намира Траун на изоставена планета, покрита с джунгли, и незабавно го отвежда в Империята. Въпреки силната политика срещу нечовешки офицери в имперската войска, Траун бързо успява да се издигне в звание.
Не след дълго Траун получава командването на имперския звезден разрушител „Мъст“. По това време Палпатин, който отдавна разбира, че възможностите на Траун се прахосват в редовната войска, решава да му повери секретна задача. За да се прикрие това, императорът и Траун разработват план – избухва конфликт между висшите офицери на флотата, в който Траун привидно взема грешната страна и бива изпратен на заточение отвъд Външния ръб под формата на задача да картографира Непознатите райони. С него заминава и Вос Парк, който става един от най-върлите му привърженици. За всички в императорския двор това е истински плесник в лицето на бъдещия адмирал, но в действителност Палпатин непрекъснато изпраща на Траун кораби и хора, с които да създаде бази и да подчини тези „ничии“ територии на Империята.
Когато се връща в Непознатите райони, откъдето е дошъл, Траун веднага установява контакт с чисите, които в негово отсъствие са почти победени от заобикалящите ги заплахи. Някога заточен заради действията си, сега той бива аплодиран за завръщането си. Много чиси желаят завръщането му като лидер на флотата и с помощта на поддръжниците си той установява бази и в Чиското господство, главна от които е крепостта „Ръката на Траун“ на отдалечения свят Нираван, като за неин ръководител назначава Вос Парк.
При завръщането си в Империята, звездата на Траун продължава да се издига необезпокоявана. Повишен е в ранг вицеадмирал, спечелвайки уважението на Дарт Вейдър и достъпа до секретната му армия от ногрита. След като помага за свалянето на предателя върховния адмирал Заарин, Траун сам се издига до този пост.
След битката при Хот Траун се връща към „картографирането“ на Външния пръстен. Издигането му до поста върховен адмирал остава незабелязано от разузнаването на бунтовниците и така скрива съществуването си от тях. След смъртта на Палпатин при Ендор Траун се завръща на Нираван и остава там четири години, през които създава свой клонинг (всъщност няколко), скрит дори от неговите собствени хора, който да заеме мястото му в случай, че бъде убит.
Четири години след разгрома на Империята Траун се свързва с капитан Гилад Пелаеон, командващ звездния разрушител „Химера“, и поема управлението на имперската флота. Започва системна кампания срещу Новата република за възвръщане на предишните територии, включително столицата Корусант. Тук геният му проличава напълно, като той успява да изгради непобедима стратегия от останките от информация, останали от времето на разцвета на Империята. Траун намира едно от хранилищата на императора в планината Тантис (намираща се на малка никому известна планета – Затънтената земя), където е запазена технологията за производство на армия от клонинги и технология за нов вид маскировачни щитове. Но на тази планета той открива и побърканият клонинг на майстора джедай Хоръс К'баот – Хорус К'баот. Траун се договаря с него, за това да помага на Империята, но в замяна К'баот иска децата на Лея Органа Соло, за да може да ги обучи. Върховният адмирал се съгласява и изпраща командоси ногри по петите на Лея, докато той с помощта на лудия си джедай разгромява войските на Новата република. Адмиралът успява да се добере и до планетата Миркр, където живеят гущероподобни животни наречени йосаламири. Те имат способността да образуват невидим „балон“ около себе си, през който Силата не може да проникне. Траун взима няколко хиляди, като така може да държи всички джедаи (включително и К'баот) на разстояние. На Миркр върховният адмирал се среща и с контрабандисткия шеф и търговец на информация Талон Карде. Първоначално двамата са в добри отнушения, но след като Карде помага на Люк Скайуокър да избяга от Миркр, където е бил заловен, Траун започва лична война с него.
Първият сериозен удар, който Траун нанася на Новата република е при корабостройтелницата при Слуис Ван. Там Империята се опитва да открадне всички кораби чрез новите технологии които са намерили и с откраднатите минни къртици на Ландо Калразиан. Хан Соло успява да предотврати това, но с цената да повреди много сериозно корабите. Траун е доволен и от този развой на събитията. По-голям превес в силите Империята получава, когато върховният адмирал измъква под носа на Новата република почти всички кораби от флотата „Катана“, изчезнала преди десетилетия. Но поради неуспешните опити Лея Органа да бъде заловена, отнушенията между Траун и К'баот се изострят. Между тях пламва конфликт и Хорус се самообявява за император на Империята. Върховният адмирал въобще не е съгласен с това и по настояване на самия Хорус, К'баот е изпратен на Затънтената земя, където се опитва да завладее базата за клониране, но е убит от Мара Джейд (която успява да се промъкне в крепостта заедно с малка ударна група, сред която са Люк Скайуокър, Хан Соло, Чубака, Ландо и др.).
Единственото слабо звено в плана на Траун се оказва решителността на Лея Органа Соло, която открива тайната на секретната армия от ногрита на Дарт Вейдър. Като негова дъщеря тя успява да им покаже, че не космическа катастрофа е станала причина за отравянето на планетата им, а внимателно подготвена стратегия на Траун. Ногрите тайно се обръщат срещу Империята и нейния лидер. В разгара на битката за Билбринджи, личният му бодигард Рък убива Траун с камата си.

Империята още веднъж изпада в дълбока криза. Десет години по-късно плъзват слухове за завръщането на Траун, но в деиствителност това е само заговор на моф Дизра да се вземе властта над Империята с помощта на актьор, приличащ на върховния адмирал. По същото време Люк Скайуокър и Мара Джейд откриват базата „Ръката на Траун“ и клонинга му. Той е унищожен, заедно с голяма част от базата. Въпреки това останалите негови клонинги продължават тайно да наблюдават събитията в галактиката. Те помагат много (макар и тайно) на Галактическия съюз по време на войната с юужан вонг.
Десетилетия след неговата гибел духът на Траун продължава да властва над галактиката.

Фентъзи герои